Жеа́н Ка́рлос Са́лис Бенви́нду (; 17 марта 1984, Салвадор, Баия) — бразильский футболист, нападающий клуба «Атлетико Итажаи».

«Левски» 
До перехода в «Левски» сменил большое количество бразильских команд. Прибыл в Болгарию 5 декабря 2007 года и на следующий день подписал трёхлетний контракт с «Левски» (София). Жеан дебютировал в составе команды в товарищеском матче против киевского «Динамо» 20 января 2008 года, проведя на поле 63 минуты; «Левски» потерпел поражение в том матче со счётом 1:2.

5 февраля 2008 года Жеан Карлос забил свой первый гол за «Левски» — на 62-й минуте матча против «Динамо» из Ческе-Будеёвице, принеся своей команде победу со счётом 1:0. Следующий гол забил в ворота бухарестского «Рапида» на 37-й минуте. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Левски».

Свой первый официальный матч за «Левски» Жеан провёл 24 февраля в матче против «Черноморца» из Бургаса. Матч закончился победой «Левски» 2:1. Жеан забил в том матче один из голов софийского клуба, автором второго гола стал Даниел Боримиров.

Дебютировал на европейской арене 13 августа 2008 года в матче против БАТЭ, выйдя на замену в отборочном матче Лиги чемпионов.

Карлос был продан в пермский «Амкар» 6 февраля 2009 года.

«Амкар» 

Дебютировал в «Амкаре» 14 февраля в товарищеском матче против «Шинника», который закончился вничью, Жеан играл до 70-й минуты.

16 мая Жеан Карлос забил свой первый гол за «Амкар» в ворота казанского «Рубина», тот матч закончился со счётом 2:2.

Карлос стал вторым бразильцем в «Амкаре». Первым был перешедший в межсезонье-2009 Вильям.

Несмотря на частые попадания в основной состав, был выставлен на трансфер в конце 2009 года. Подготовку к сезону 2010 начал вместе с молодёжной командой.

После завершения аренды в «Шиннике» Жеан Карлос снова оказался в «Амкаре». Главный тренер пермяков Рашид Рахимов заявил, что Жеан Карлос является прекрасным футболистом, но его игра сильно зависит от его настроения. Рахимов сказал, что Карлос должен быть профессионалом, если хочет играть в «Амкаре».

«Шинник» 
13 февраля 2010 года заключил контракт с «Шинником», был отдан в аренду на полгода. Провёл за «Шинник» всего 9 матчей, из которых 8 в основе. Не забил ни одного гола. Затем получил травму и занимался по индивидуальной программе, наматывая круги на стадионе. Срок аренды истёк, когда Жеан Карлос ещё не набрал игровых кондиций.

«Сеара» 
20 августа 2010 года был отдан в аренду бразильскому клубу «Сеара» до конца сезона.

Достижения 
 «Шапекоэнсе»
 Чемпион штата Санта-Катарина: 2011
 Обладатель Кубка штата Санта-Катарина: 2006

 «Фигейренсе»
 Чемпион штата Санта-Катарина: 2006

 «Левски»
 Чемпион Болгарии: 2008/09

 «Жоинвиль»
 Обладатель Кубка штата Санта-Катарина: 2012

 «Итуано»
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2014

 «Бруски»
 Победитель Лиги Катариненсе B: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Амкар»
 
 
 
 
 
 Профиль на сайте LevskiSofia.info
 Профиль на официальном сайте клуба «Веранополис»
 Профиль на сайте AV Assessoria de Imprensa

Игроки ФК «Веранополис»
Игроки ФК «Жувентус» Сан-Паулу
Футболисты Бразилии
Игроки ФК СЭР Кашиас
Игроки ФК «Атлетико Сорокаба»
Игроки ФК «Атлетико Гоияниенсе»
Игроки ФК «Фигейренсе»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Шапекоэнсе»
Игроки ФК «Сеара»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Жоинвиль»
Игроки ФК «Атлетико Херманн Айхингер»
Игроки ФК «Итуано»
Игроки ФК «Бруски»
Игроки ФК «Камбориу»